Próculo — usurpador romano do 
 Proclo — filósofo do 
 Proclo de Atenas — filósofo do 
 Proclo de Constantinopla — patriarca do 
 Próculo (prefeito urbano) — prefeito urbano do 
 Próculo (procônsul da África) — procônsul do 

Desambiguações de antropônimos